Le nom d'église Sainte-Agathe se retrouve dans celui de plusieurs édifices religieux :

en Allemagne 
 Église Sainte-Agathe de Kleinblittersdorf

en France 
 Église Sainte-Agathe de Gundolsheim,
 Église Sainte-Agathe de Longuyon,
 Église Sainte-Agathe des Camoins de Marseille,
 Église Sainte-Agathe de Ris, dans le Puy-de-Dôme,
 Église Sainte-Agathe de Rumilly en Haute-Savoie,
 Église Sainte-Agathe-et-Saint-Julien de Saint-Julia
 Église Sainte-Agathe de Valergues,
 Église Sainte-Agathe de Vercel-Villedieu-le-Camp,
Église Sainte-Agathe de Villers-Allerand, Marne.

en Italie 
 Église Sainte-Agathe de la Fournaise (Sant'Agata alla Fornace) de Catane
 Église Sainte-Agathe la vétuste (Chiesa di Sant'Agata la Vetere) de Catane
 Église Sainte-Agathe-des-Goths (Sant'Agata dei Goti) de Rome
 Sainte-Agathe-du-Trastevere (Sant'Agata in Trastevere) de Rome